Pietro de Luna  può riferirsi a due personaggi del ramo principale della famiglia De Luna d'Aragona:
 Pietro de Luna, arcivescovo di Messina (1480-1482).
 Pietro de Luna (1520-1575), primo duca di Bivona.